Пышково — деревня  в  Смоленской области России,  в Гагаринском районе. Население — 288 жителей (2007 год). 
Расположена в северо-восточной части области  в 20  км к северо-востоку от Гагарина , на берегах реки Москва, в 11 км к северу от станции Батюшково на железнодорожной ветке Москва – Минск, в 3,5 км к западу от границы с Московской областью. Входит в состав Акатовского сельского поселения.

История 
В 1942 году Новиковым Кириллом Ивановичем в здании деревенской больницы был создан партизанский отряд «Победа».

Экономика 
Средняя школа, магазины, сельхозпредприятие «Пышково», предприятие деревообработки и пр. .

Достопримечательности 
Обелиск Герою Советского Союза Лихачёву П.Т. Геройски погиб в этом районе у деревни Клячино 22 марта 1942 года .

Примечания 

Населённые пункты Гагаринского района (Смоленская область)